Ognes je název více obcí ve Francii:

 Ognes (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Ognes (Marne) – obec v departementu Marne
 Ognes (Oise) – obec v departementu Oise